Teilchen steht für:

 Elementarteilchen, unteilbare subatomare Teilchen und die kleinsten bekannten Bausteine der Materie
 Teilchen, in der Physik ein Körper, der klein gegenüber dem Maßstab des betrachteten Systems ist

 Schwebeteilchen oder Partikel bei Gemischen aus festen oder flüssigen Bestandteilen in einem Gas, siehe Aerosol
 Festteilchen oder Partikel bei Stoffgemischen aus Flüssigkeiten und Festkörpern, siehe Suspension (Chemie)

 Teilchen (Backware), besonders im Rheinland eine Sammelbezeichnung für süße kleine Standardbackwerke

Siehe auch:
 Teilchengrößenanalyse (mechanische Verfahrenstechnik)

 Teil – Partikel (Begriffsklärungen)